Het landskampioenschap hockey bij de heren in het seizoen 1968/69 werd gewonnen door Laren.

Algemeen
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een hele competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. Laren behield in deze kampioenscompetitie haar ongeslagen status en werd landskampioen. Als landskampioen plaatste Laren zich tevens voor de Europacup I 1970.

Eindstanden

Legenda

Zie ook
 Nederlands landskampioenschap hockey dames 1968/69

Hockey in 1968
Hockey in 1969
 1968/69